Epifânio — bispo romano do 
 Epifânio de Petra — sofista romano do 
 Epifânio de Pavia — bispo romano do 
 Epifânio de Constantinopla — patriarca bizantino do 

Desambiguações de antropônimos